

Geografia
 Pesa –  fiume italiano, afflunte dell'Arno
 Pesa – fiume russo
 Pesa – moneta dell'Africa tedesca

Aziende
 Pesa – azienda polacca di treni e tram

Altro 
 Pesa pubblica – bilancia pubblica per oggetti di grandi dimensioni